Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, een Nederlandse onderwijsvorm
Maatschappelijke vorming, een schoolvak in het Vlaamse onderwijs